Perosi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Perosi (1868–1930), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Giuseppe Perosi (1842–1908), italienischer Komponist
 Lorenzo Perosi (1872–1956), italienischer Kirchenmusikkomponist
 Marziano Perosi (1875–1959), italienischer Komponist